Motzko ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Motzko (1887–1968), österreichische Politikerin, Stadträtin in Wien
 Christoph Motzko (* 1957), deutscher Bauingenieur für Baubetrieb
 Joe Motzko (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler